

Történelem
A Vérszerződésben részt vevő Kér törzs

Földrajz
Magyarország
Abaújkér, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajmáskér Veszprém megye
Kérsemjén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nemeskér, Győr-Moson-Sopron megye
Németkér (Kier v Kremling), Tolna megye
Nyírkércs, Szabolcs-Szatmár-Bereg megy
Szamoskér, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szentgáloskér, Somogy megye
Újkér, Győr-Moson-Sopron megye
Tótkér tanyacsoport Jánoshida közigazgatási területén, Jász-Nagykun-Szolnok megye

Románia
Alkér (rom. Cheriu), Bihar megye
Felkér (rom. Felcheriu), Bihar megye
Kérő (rom. Băiţa), Kolozs megye
Kurtakér (rom. Chier), Arad megye
Mezővelkér (rom. Răzoare), Maros megye

Szerbia
Egyházaskér (Vrbica/Врбица), Vajdaság Autonóm Tartomány, Észak-bánsági körzet, Csóka község
Kiskér (Бачко Добро Полје, Bačko Dobro Polje, Kleinker), Vajdaság Autonóm Tartomány, Dél-bácskai körzet
Ókér (Змајево, Zmajevo, Altker), Vajdaság Autonóm Tartomány, Dél-bácskai körzet, Verbász községben

Szlovákia
Apátikér, Nagykér (korábban: Nyitranagykér) része
Hontkiskér (Malý Kiar) Léva városrésze, Nyitrai kerület, Lévai járás
Ipolykér (Kiarov), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Nagykér (Veľký Kýr, korábban Milanovce, illetve Nyitranagykér), Nyitrai kerület, Érsekújvári járás